

Ethnologie 
 groupe humain voir :  Oulad M'Bareck, tribu guerrière de Mauritanie

Patronyme 

 Ben Kaddour M'Barek, footballeur marocain ; 
 Elyas M'Barek, acteur autrichien d'ascendance tunisienne ; 
 Habib M’barek, homme politique et diplomate tunisien ;
  (1986-), acteur allemand ; 
 Larbi Ben M’barek, footballeur marocain ;
 Mabrouka Mbarek, femme politique tunisienne ; 
 Mustapha Ben M’Barek, footballeur franco-marocain ;
 Sarah M’Barek, footballeuse internationale française, aujourd’hui devenue entraîneur ;
 Slaheddine Ben Mbarek, homme politique et diplomate tunisien ;
 Sonia M’Barek, chanteuse tunisienne.

Prénom 
 
 M’barek Ait Menguellet, militant nationaliste algérien ;
 Mbarek Bekkaï, homme politique marocain ;

Toponyme 

 Ouled M’Barek (en arabe : اولاد امبارك), ville du Maroc située dans la région de Béni Mellal-Khénifra.

Patronyme marocain
Patronyme tunisien